Indywidualny Puchar Mistrzów 1993 – zawody żużlowe, mające na celu wyłonienie medalistów Indywidualnego Pucharu Mistrzów sezonie 1992. Zwyciężył Polak Tomasz Gollob.

Wyniki 
 Tampere, 29 maja 1993

Bibliografia 
 Indywidualny Puchar Europy 1993
 Wyniki IPE 1993

1993
1993 w sporcie żużlowym
1993 w Finlandii
Sport w Tampere
Żużel w Finlandii